Aldebert ist der Name folgender Personen:

 Aldebert (Bischof) († 8. Jh.) auch: Adalbert, Audebert, Otbert; Irrlehrer; Schwärmer (ADB, BBKL) 
 Aldebert I. (La Marche) († 997), französischer Adliger
 Aldebert IV. (La Marche) († 1178/80), französischer Adliger

 Aldebert (Musiker) (* 1973), französischer Musiker

Aldebert ist der Familienname folgender Personen:

 Henri Aldebert (1880–1961), französischer Bobsportler
 Karl Aldebert, deutscher Fußballspieler
 Monique Aldebert (1931–2018), französische Jazz-Sängerin